Suzanne Bernard (1894-1912) est une aviatrice française
Suzanne Bernard (1932-2007) est un écrivain français